Au sens propre, est magique ce qui procède de la magie. Par extension, un objet ou un concept magique est simplement étonnant, remarquable.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les « champignons magiques » sont une désignation populaire des champignons hallucinogènes.
 Les pépiniéristes appellent « tapis magique » un certain nombre de plantes de la famille des Aizoacées, tapissantes et très florifères.

Chimie 
 L'acide magique est un superacide de formule  et de pKa voisin de −20, résultant du mélange équimolaire d'acide fluorosulfurique  et de pentafluorure d'antimoine . On le dit magique parce que cet acide est suffisamment fort pour protoner les hydrocarbures.
 Un nombre magique est un nombre d'atomes constituant préférentiellement les agrégats atomiques obtenus par condensation à l'état solide d'un corps simple à l'état gazeux.

Informatique 
 En programmation, un nombre magique peut être une constante numérique (ou un ensemble de caractères) utilisée pour désigner un format de fichier ou un protocole, un ensemble de valeurs ayant un sens particulier, voire une constante numérique sans nom et mal documentée.

Mathématiques 
 Un carré magique (d’ordre n) est composé de n entiers strictement positifs, écrits sous la forme d’un tableau carré. Ces nombres sont disposés de sorte que leurs sommes sur chaque rangée, sur chaque colonne et sur chaque diagonale principale soient égales. On nomme constante magique la valeur de ces sommes.
 Un carré magique plus que parfait est un carré magique contenant les nombres 1 à n (où n désigne la taille du carré) avec deux propriétés supplémentaires  : la somme sur chaque sous-carré de taille 2 × 2 vaut 2 S où S = n + 1 ; la somme de chaque paire d'entiers distants de n/2 le long d'une diagonale (majeure) vaut S.
 Un carré magique multiplicatif (d'ordre n) est composé de n entiers strictement positifs, généralement distincts, écrits sous la forme d'un tableau carré. Ces nombres sont disposés de manière que leurs produits sur chaque rangée, sur chaque colonne et sur chaque diagonale soient égaux.
 Un carré magique additif-multiplicatif est un carré magique dont la somme et le produit selon chaque rangée, chaque colonne et chaque diagonale principale est un nombre constant.
 Un cube magique est l'équivalent tridimensionnel d'un carré magique, c’est-à-dire, un nombre d'entiers strictement positifs arrangés dans un cube de taille n × n × n tels que la somme des nombres de chaque ligne d'axe x, chaque ligne d'axe y, et chaque ligne d'axe z et les quatre  principales est égale à un nombre unique, qu'on appelle la constante magique du cube.
 Un cube magique parfait est un cube magique dans lequel non seulement les nombres sur les axes x, y et z et sur les diagonales spatiales principales, mais aussi la section plane diagonale ont pour somme la constante magique du cube. 
 Un cube magique semi-parfait est un cube magique pour lequel les sections planes diagonales ne totalisent pas nécessairement la constante magique du cube.
 Dans une étoile magique (ou diagramme magique), les nombres sont placés à chaque sommet et intersection pour que les quatre nombres alignés produisent le total magique, identique aux autres.
 Un hexagone magique (d'ordre n) est un arrangement de nombres formant un gabarit hexagonal centré avec n cellules sur chaque côté. Les nombres de chaque rangée ou dans les trois directions ont la même somme.
 Un hypercube magique de dimension d est la généralisation d'un carré magique (d = 2), d'un cube magique (d = 3) et d'un tesseract magique (d = 4), c'est-à-dire un ensemble d'entiers strictement positifs arrangés dans un motif de taille n × n × n × ... × n tel que la somme des nombres de chaque pile (le long de chaque axe) ainsi que des  principales est égale à un nombre unique, qu'on appelle la constante magique de l'hypercube.

Physique 
 En physique nucléaire, un nombre magique est un nombre de protons ou de neutrons pour lequel un noyau atomique est particulièrement stable.
 En optique, la lanterne magique est l'ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives.
 En télécommunications :
 un œil magique était un indicateur visuel d'accord et de qualité de réception sur les postes de réception radiophonique à lampes, utilisé jusqu'aux années 1950 ;
 un té magique est un composant radio-électrique utilisé dans les systèmes micro-ondes, de la famille des coupleurs hybrides.
 L'angle magique du graphène (1,1°) est la désorientation d'une double couche de graphène qui en fait un isolant de Mott, supraconducteur au-dessous de .

Sciences humaines et sociales

Économie 
 Le carré magique est une théorie économique élaborée par l'économiste post-keynésien Nicholas Kaldor (1908-1986).

Histoire 
 Les briques magiques participent au rituel de la protection de la tombe dans l'Égypte antique.
 Les formules magiques de Mersebourg () sont deux incantations magiques médiévales écrites en vieux haut allemand. Ce sont les seuls documents existants de nos jours relatifs aux anciennes croyances païennes germaniques conservées dans leur langue d'origine.
 Les papyrus grecs magiques sont un groupe de manuscrits découverts en Égypte, datant de la fin de l'époque ptolémaïque à l'époque de la domination romaine et couvrant une période du  avant notre ère au .
 La théorie de la balle magique est un des éléments fondant les conclusions de la Commission Warren relatives à la culpabilité d'un assassin unique dans l'assassinat du président Kennedy.

Psychologie 
 Le nombre magique sept, plus ou moins deux : quelques limites à nos capacités de traitement de l'information est un des articles les plus cités en psychologie. Il a été publié en 1956 par le psychologue cognitif George A. Miller et, en résumé, soutient que le nombre d'objets pouvant tenir dans la mémoire de travail d'un humain moyen est .
 La pensée magique est une forme de pensée qui s'attribue la puissance de provoquer l'accomplissement de désirs, l'empêchement d'événements ou la résolution de problèmes sans intervention matérielle. Ce type de pensée se manifeste principalement au cours de l'enfance ; à l'âge adulte, il est appréhendé par la médecine comme un symptôme d'immaturité ou de déséquilibre psychologique.
 un prix magique est un prix fixé à une valeur inférieure à l'unité ou fixé de façon symbolique, de manière à provoquer chez le consommateur un réflexe psychologique positif et stimulateur de l'acte d'achat.

Culture et société

Artisanat 
 Le chameau magique est une poterie artisanale en argile typique de la Tunisie et représentant un dromadaire. On le dit magique parce qu'on peut introduire un liquide par deux ouvertures sur le haut de la bosse et à la base de la poterie, mais qu'il s'échappe ensuite par le bec (la tête).
 Le gâteau magique est une pâtisserie obtenue à partir d'une seule préparation mais qui, après cuisson, possède trois textures différentes.

Cinéma et télévision 
 Magique est un film français réalisé par Philippe Muyl en 2007.
 Magique Emmanuelle est un téléfilm érotique français de Francis Leroi diffusé en 1993.
 Abner le chien magique () est un film américain réalisé par Fred Olen Ray, sorti en  aux États-Unis et en Europe.
 L'Apprenti Père Noël et le Flocon magique est un film d'animation français réalisé par Luc Vinciguerra, sorti en 2013.
 Les Baguettes magiques () sont le  de la saison 18 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 La Balle magique est le  de la saison 4 de la série télévisée Angel.
 La Balle magique du Docteur Ehrlich () est un film biographique américain réalisé par William Dieterle et interprété par Edward G. Robinson, sorti en 1940.
 Barbie et le Cheval magique () est un long-métrage d’animation américain réalisé par Greg Richardson, distribué directement en vidéo en 2005.
 La Boîte magique () est un film britannique réalisé par John Boulting et sorti en 1951, racontant la vie d'un des pionniers du cinéma en Grande-Bretagne, William Friese-Greene.
 La Bouteille magique est le  de la saison 4 de la série télévisée Angel.
 Le Bus magique () est une série télévisée d'animation américaine, créée d'après la série de livres éponyme de Joanna Cole et diffusée sur le réseau PBS. La série a ensuite été diffusée en France et au Canada sur France 3, TF1, Canal J, Télétoon+, Gulli, TiJi, France 5, Netflix, Radio-Canada, Télé-Québec, Télétoon, TFO et Télétoon Rétro.
 Capelito le champignon magique est un film espagnol d'animation réalisé par Rodolfo Pastor, sorti en 2009.
 Chloé Magique est une série télévisée d'animation produite par KI.KA, diffusée au Japon, en France (sur France 5) et sur Playhouse Disney puis Disney Junior.
 La Clé magique () est le  de la saison 9 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Les Contes de l'horloge magique sont une adaptation en long métrage de trois courts métrages d'animation de Ladislas Starewitch réalisés entre 1924 et 1928 ; le film est sorti en salles en France en 2003.
 La Culotte magique de Fatty () est un film américain réalisé par Roscoe Arbuckle, sorti en 1914.
 Emi magique est une série d'animation japonaise du genre magical girl, créée en 1985.
 L'Été magique () est un film de Walt Disney Productions réalisé par James Neilson en 1963, inspiré du livre de Kate Douglas Wiggin.
 Un été magique () est un film américain réalisé par Rob Reiner, sorti en 2012.
 Excalibur, l'épée magique est un dessin animé américain réalisé en 1998 par Frederik Du Chau, de Warner Bros.
 Feu magique () est un film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1955, qui retrace la vie de Richard Wagner.
 La Flûte magique est un court métrage français réalisé par Paul Grimault en 1946.
 Franny et les Chaussures magiques est une série télévisée d'animation canadienne, diffusée sur Family Channel.
 Le Gâteau magique () est un film d'animation australien réalisé par Karl Zwicky, sorti en 2000.
 L'Heure magique () est un film américain réalisé par Robert Benton, sorti en 1998.
 L'Horloge magique est un court métrage d'animation français de Ladislas Starewitch, réalisé en 1928.
 Plusieurs films ou séries ont pour titre Jack et le Haricot magique () et sont basés sur le conte anglais éponyme :
 Jack et le haricot magique, un film américain de Chester M. Franklin et Sidney Franklin, sorti en 1917 ;
 Jack et le Haricot magique, un court-métrage d'animation produit par le studio Laugh-O-Gram, sorti en 1922 ;
 Jack et le Haricot magique, une mini-série américaine réalisée par Brian Henson et diffusée en 2001 ;
 Jack et le Haricot magique, un téléfilm sorti en 2010.
 Kubo et l'Armure magique () est une comédie d'aventure fantasy en animation en volume, produite par Laika et réalisée par Travis Knight sur un scénario de Marc Haimes et Chris Butler.
 La Lanterne magique est un film réalisé par Georges Méliès, sorti en 1903.
 La Lanterne magique est une émission de télévision jeunesse québécoise diffusée en  à la télévision de Radio-Canada.
 La Légende de l'épée magique () est un film américain réalisé par Nathan Juran en 1953.
 Le Livre magique est un film français de court métrage () réalisé par Georges Méliès, sorti en 1900, au début du cinéma muet.
 Le Lutin magique () est un dessin animé américain réalisé par Don Bluth et Gary Goldman, sorti en 1994 chez Warner Bros Pictures.
 Le Manoir magique est un film d'animation belge réalisé par Ben Stassen et Jeremy Degruson, sorti en France en 2013.
 Mickey et le Haricot magique () est un moyen métrage d'animation américain réalisé par Walt Disney Productions, sorti initialement en , comme une séquence du film Coquin de printemps.
 Le Miroir magique () est un film portugais réalisé par Manoel de Oliveira, sorti en 2005.
 Le Monde magique de la Belle et la Bête (), est le  long-métrage d'animation des studios Disney, sorti directement en vidéo en 1998.
 Le Monde magique des Leprechauns est une mini-série américaine en deux parties réalisée par John Henderson en 1999, produite par Hallmark Entertainment.
 Le Monde magique de Winnie l'ourson ( ou ) est une série-compilation d'épisodes de la série télévisée d'animation américaine Les Nouvelles Aventures de Winnie l'ourson (1988-91), produite par Walt Disney Television et sortie en DVD en 2004-05.
 Plusieurs films ont pour titre La Montagne magique :
 La Montagne magique (), un film dramatique austro-germano-franco-italien réalisé par Hans W. Geissendörfer et sorti en 1982 ;
 La Montagne magique, un film d'animation franco-polo-roumain, réalisé par Anca Damian et basé sur l'histoire vraie d'Adam Jacek Winkler ;
 La Montagne magique, un film documentaire français réalisé par Andrei Schtakleff, sorti en 2015 ;
 La Montagne magique, sur les chemins du Kailash, un film documentaire français réalisé par Simon Allix et Florence Tran en 2010.
 Les Mots magiques est un film québécois de Jean-Marc Vallée.
 Nocturna, la nuit magique est un long métrage d'animation franco-espagnol de Victor Maldonado et Adrian Garcia, sorti en France en .
 Noël dans la montagne magique () est un téléfilm américain de Henry Winkler, diffusé en 1986.
 Le Noël magique de Franklin () est un film canado-américano-français sorti en 2002.
 L'Œuf du sorcier ou l'Œuf magique prolifique est un court métrage français réalisé par Georges Méliès, sorti en 1902, au début du cinéma muet.
 Mes parrains sont magiques () est une série télévisée d'animation américaine créée par Butch Hartman et produite par Frederator Studios.
 Mes parrains sont magiques, le film : Grandis Timmy () est un téléfilm américano-canadien tiré de la série.
 Peter et la Forêt magique () est un long métrage d'animation yougoslavo-américain de fantasy réalisé par Milan Blažeković et Doro Vlado Hreljanovic, sorti en 1986.
 Pico et Columbus : Le Voyage magique () est un film d'animation allemand réalisé par Michael Schoemann et sorti en Allemagne en 1992.
 La Porte magique est un jeu télévisé d'origine américaine présenté par Michel Robbe, avec Richard Adaridi, la voix-off, et diffusé en  et  sur La Cinq.
 La Potion magique () est le  de la saison 6 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 La Princesse et la Forêt magique () est un long-métrage d'animation américano-magyaro-japonais réalisé par József Gémes et sorti en Hongrie en 1991.
 Princesse Starla et les Joyaux magiques () est une série télévisée d'animation américaine créée par Robert Mandell et diffusée en  et  en syndication.
 Richard au pays des livres magiques (), Richard et le Secret des livres magiques au Québec, est un film américain mêlant animation et prises de vues réelles, réalisé par Pixote Hunt (sous le nom de Maurice Hunt) et Joe Johnston, sorti en 1994.
 Susy aux fleurs magiques est une série anime de magical girl du Studio Pierrot, sortie conjointement avec le manga éponyme de Kiyoko Arai.
 Symphonie magique () est un film musical américain réalisé par Andrew L. Stone et sorti en 1943.
 Tom et Jerry et l'Anneau magique () est un long-métrage d'animation américain de James Tim Walker, sorti en 2002.
 La Trompette magique () est un long-métrage d'animation américain de Richard Rich, sorti en 2001.
 Le Voyage d'Edgar dans la forêt magique () est un film d'animation de 20th Century Fox, sorti aux  États-Unis en .
 Taram et le Chaudron magique (), est le  long-métrage d'animation et le  classique d'animation des studios Disney. Sorti en 1985, il s'inspire de l'album éponyme.
 Le Village magique est un film franco-italien réalisé par Jean-Paul Le Chanois, sorti en 1955.
 Ville magique () est un film grec néoréaliste, réalisé par Níkos Koúndouros et sorti en 1954.
 Winx Club 3D : Aventure Magique ! () est un film d'animation inspiré de la série télévisée d'animation Winx Club réalisé par Iginio Straffi, sorti en Italie en  et en France en 2011.

Contes et légendes 
 La baguette magique est un objet de pouvoir utilisé par les initiés ou mages de lumière dans la tradition hermétique, et par les sorciers, magiciens et fées, dans l'imagination populaire et les contes pour enfants.
 Un balai magique est, dans le folklore européen, un balai doté de propriétés magiques, dont souvent celle de voler. Il appartient souvent à une sorcière.
 Jack et le Haricot magique () est un conte populaire anglais.
 Le miroir magique est un miroir appartenant à l'univers du merveilleux. Il est tour à tour doué de parole, capable de révéler par l'image des vérités invisibles ou les souhaits les plus profonds.
 Une plante magique est une plante à laquelle la tradition populaire confère des propriétés surnaturelles pouvant être utilisées en magie ou en sorcellerie.

Entreprises et produits 
 Adibou et les Saisons magiques est un jeu vidéo ludo-éducatif de type party game développé par Eko Software et édité par Mindscape, sorti en 2009.
 Astérix et la Potion magique est un jeu de société édité en France en 1967 par la société Noël. C'est le premier jeu de société inspiré par le Gaulois Astérix imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo.
 Astérix et la Potion magique est un jeu vidéo d'aventure développé par Coktel Vision et publié par Vifi Nathan, sorti en 1986 ; il est adapté de l'album de bande dessinée Astérix le Gaulois, premier tome de la série Astérix.
 Un cierge magique est une baguette d'une vingtaine de centimètres de long, enduite d'une matière pyrotechnique, de sorte qu'il brûle lentement en projetant autour de lui des étincelles dorées ou multicolores.
 Défi au Tetris magique () est un jeu vidéo de puzzle développé et édité par Capcom en octobre 1998.
 La Dictée magique () est un jeu d'apprentissage des langues, produit par la société Texas Instruments en 1978.
 L'écran magique est un jouet inventé en 1959 par André Cassagnes, et distribué en France à partir de 1960 par la société des Jouets rationnels sous le nom Télécran.
 L'ardoise magique, un jouet basé sur le même principe que l'écran magique, mais sur lequel on dessine avec un stylet, vendu sous le nom Magna Doodle aux États-Unis.
  : Tableau lumineux magique est un jouet commercialisé en Europe par MB en 1989 et aux États-Unis par Hasbro sous le nom  dès 1967.
 Un Monde magique est un album de cartes à collectionner, distribuées en France, dans leurs magasins, par les Établissements Carrefour en 2011 ; ces cartes sont illustrées avec des personnages et des scènes de films d'animation produits par les studios Disney.
 SingStar : Chansons magiques de Disney est un jeu vidéo de karaoké pour PlayStation 2 de la série SingStar.
 Titi et les Bijoux magiques est un jeu vidéo party game développé par Kotobuki System et édité par Kemco, sorti en 2001 sur Game Boy Advance.

 Ésotérisme 
 Un alphabet magique est un système d'écriture composé de lettres ayant supposément une valeur magique.
 Un carré magique de lettres est une forme de mots croisés disposés en carré, ne comportant pas de case noire et constitués de mots valides dans une langue définie.
 La Fédération internationale des sociétés magiques a été fondée en 1948.

 Littérature et bande dessinée 
 L'Année de la pensée magique est un essai de Joan Didion, paru originellement aux États-Unis en 2005.
 L'Arc-en-ciel magique () est une longue série de romans de littérature jeunesse par Daisy Meadows.
 Les Ballerines magiques () sont les personnages d'une série de romans pour enfants écrits par la danseuse étoile britannique Darcey Bussell et publiés depuis 2008 en Angleterre aux éditions Harper Collins.
 La Cabane magique () est une série de romans créés par Mary Pope Osborne et illustrés par Philipe Masson.
 Cercle magique est une collection de Littérature d'enfance et de jeunesse fondée par Heliane Bernard et Alexandre Faure et publiée par Mango en 2002 ;elle met en scène de jeunes héros confrontés à des légendes et mythes du monde entier.
 Le Chemin de la véritable initiation magique () est le premier ouvrage d'une série en trois volumes de Franz Bardon, publié en 1956.
 Les Chroniques des mondes magiques () est une série de fantasy composée de six tomes écrits par Geronimo Stilton et débutée en 2009.
 Le Coffret magique est la sixième histoire de la série Foufi de Kiko, publiée pour la première fois dans le journal Spirou.
 Émilie et le Crayon magique est un roman de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, publié en 1979.
 Les Enfants de la lampe magique () est une série de romans pour la jeunesse, écrits par Philip Kerr.
 La fille magique est un sous-genre de la fantasy japonaise qui met en scène des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques.
 Flouzemaker et le chapeau magique est la vingt-quatrième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot.
 Le Grain magique est une sorte d'abrégé portatif de la culture kabyle, écrit par Marie-Louise (alias Marguerite) Taos Amrouche en 1966.
 Iznogoud et l'Ordinateur magique est le sixième album de la série de bandes dessinées Iznogoud, écrite par René Goscinny et dessinée par Jean Tabary ; il est paru en 1970.
 Le Labyrinthe magique () est un roman de science-fiction, le quatrième tome du Fleuve de l'éternité de Philip José Farmer, paru en 1980.
 La Lanterne magique est le premier ouvrage imprimé de Jacques René Hébert, publié sans nom d'auteur en 1790.
 Lanterne magique ! Pièce curieuse ! est un récit de Xavier Forneret paru en  dans Le Nouvelliste de Dijon et de la Côte d'Or.
 Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique () est un roman fantastique pour la jeunesse de Clive Staples Lewis, publié en 1950. C'est le premier tome paru de la série Le Monde de Narnia, qui en compte sept. Dans l'ordre de lecture, c'est le deuxième.
 Molly Moon et le Livre magique de l'hypnose est le premier tome de la série littéraire centrée sur le personnage de Molly Moon créé par Georgia Byng.
 La Montagne magique () est un roman publié en 1924 par Thomas Mann, et considéré comme l'une des œuvres les plus influentes de la littérature allemande du .
 La Montagne magique est un one shot manga de Jirō Taniguchi, de type seinen.
 La potion magique est un breuvage imaginaire qui donne une force surhumaine à quiconque la boit dans l'univers d'Astérix, bandes dessinées créées par René Goscinny et Albert Uderzo. C'est aussi le nom donné dans le langage populaire aux produits dopants utilisés par les sportifs.
 La Potion magique de Georges Bouillon () est un roman de l'écrivain gallois Roald Dahl, paru en 1981.
 Le Rayon magique est le troisième album (par ordre chronologique de parution) de bande dessinée de la série Bob et Bobette (il porte le numéro 107 dans la série actuelle).
 Le réalisme magique concerne les productions littéraires où des éléments perçus comme magiques, surnaturels ou irrationnels surgissent dans un environnement défini comme réaliste.
 Royaume magique à vendre ! () est un roman de médiéval-fantastique écrit en 1986 par Terry Brooks. Il s'agit du premier roman de la série Le Royaume magique de Landover.
 Le Royaume magique de Landover () est un cycle de six romans fantastiques écrit par Terry Brooks.
 Scope, le poteau magique est un album publicitaire de la bande dessinée Astérix pour l'entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments PPB-Saret, réalisé par Albert Uderzo à partir de vignettes tirées de différents albums, dont principalement Le Domaine des dieux.
 Sibylline et le chapeau magique est le  de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot, publié en 1983.
 Le Tapis magique (ou Iznogoud et le tapis magique) est le neuvième album de la série de bande dessinée Iznogoud, scénarisé par René Goscinny et dessiné par Tabary, et publié par Dargaud en 1973.
 La Voie magique est un roman de fantasy écrit par Robin Hobb, publié en français en  aux éditions Pygmalion ; il constitue le cinquième tome de L'Assassin royal.

 Monuments 
 La Fontaine magique de Montjuïc est l'élément principal d'un ensemble de jeux de lumières et d'eaux qui illumine l'axe entre le Musée national d'art de Catalogne et la Place d'Espagne, à Montjuïc (Barcelone, Espagne).

 Musique et spectacle vivant 
 La Forêt magique est le premier album live de la chanteuse Chantal Goya, sorti en 1980.
 Gundur et le dauphin magique est un spectacle musical écrit et interprété par le groupe les Fatals Picards ; plusieurs versions ont été présentées au public depuis sa première représentation en 2005.
 Le Miroir magique est le dernier ballet de Marius Petipa, sur une musique d'Arseni Korechtchenko et un livret d'Alexandre Pouchkine (d'après les frères Grimm), représenté pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 1903.
 Le Monde magique est un spectacle de Chantal Goya.
 Les Mots magiques sont un album d'Anne Sylvestre paru chez EPM Musique en 1996.
 Nuit magique est un album de Catherine Lara, sorti en 1986 sous le label Tréma.
 Planète magique était un centre de divertissement installé à Paris dans le théâtre de la Gaîté-Lyrique de 1989 à 1991.
 Taram et le Chaudron magique est le second album studio de la chanteuse française Douchka, sorti en 1985.
 Total Magique est un album de We Are Wolves sorti en 2007 chez Dare To Care Records.

 Peinture et arts picturaux 
 Le Cercle magique est un tableau peint par John William Waterhouse vers 1886, et conservé à la Tate Britain à Londres.
 La Main magique de la chance () est une œuvre numérique de 1982 par l'artiste Roman Verostko.

 Politique 
 En Suisse, la formule magique () est une règle tacite concernant la répartition des sièges au Conseil fédéral, entre les principaux partis politiques du pays.

 Presse et radio 
 L'affaire des fromages magiques (ou des petits fromages magiques), est une affaire judiciaire mise au jour par le journaliste Emilio Sutherland et touchant le Chili en 2004-2005. Il s'agissait d'une arnaque basée sur l'achat de kits pour la production domestique de fromages.
 Le Carré magique est un jeu radiophonique animé par Nagui en compagnie de Pierre Lescure, Laurence Boccolini et Marc Michaud dit Micho, diffusé sur Europe 1 en 2010 et 2011.
 Chaudron magique est un magazine français trimestriel traitant de la fantasy, mais aussi du fantastique et de la science-fiction.
 La Lanterne magique est un ancien hebdomadaire français (1857-1858), sous-titré Reproductions de chefs-d’œuvre de la peinture et de la littérature''.

Sports 
 Magique est la mascotte des Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville.
 Un chiffre magique est un nombre utilisé pour illustrer à quel point un club est près de s'assurer d'une première place ou d'une qualification aux séries éliminatoires.
 Le trio magique est un célèbre trio d'attaquants de l'équipe italienne de football la Juventus Football Club à la fin des années 1950, composé de l'Italien Giampiero Boniperti, du Gallois John Charles et de l'Italo-Argentin Omar Sívori.

Anthroponyme 
 Judikael Magique Goualy, dit Magique (1993-), est un footballeur ivoirien.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

Homonymie de titre